Miasta na Ukrainie – według danych oficjalnych pochodzących z 2021 roku Ukraina posiadała 461 miast (ukr. мiсто, misto). W 2011 roku stolica kraju Kijów oraz miasta Charków i Odessa liczyły ponad milion mieszkańców; 5 miast z ludnością od 500 tys. do miliona; 37 miast z ludnością 100–500 tys.; 44 miasta z ludnością 50–100 tys., 77 miast z ludnością 25–50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta na Ukrainie

Populacja 
Największe miasta na Ukrainie według liczebności mieszkańców (stan na 01.01.2020 rok):

Powierzchnia 
Największe miasta na Ukrainie pod względem powierzchni (stan na 01.01.2020 rok):

Tabela danych statystycznych miast na Ukrainie

Przypisy 

 Pierwsza wzmianka.
 W 2002 r. do obecnego miasta Dniepr włączono miasteczko Taromske (Таромське) (ludność: 15 838 osób).
 W październiku 2002 r. do miasta Krzywy Róg zostały włączone miasteczka Ingulec i Zełene.
 Do 2003 r. – Słowianohirśk (Слов'яногірськ).

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Ukraina